Xenogenesis (deutsch Xenogenese) steht für:
 Xenogenesis (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm von James Cameron und R.L.A. Frakes aus dem Jahr 1978
 ein Comic der Aliens-Reihe aus dem Jahr 1999, siehe Aliens (Comic)
 ein Science-Fiction-Sammelband von Octavia E. Butler aus dem Jahr 1999, siehe Octavia E. Butler – Xenogenesis
 eine Single des Musikers TheFatRat aus dem Jahr 2014
 eine Single der Band Apoptygma Berzerk aus dem Jahr 2016